

Англия 
 Главный тренер —  Брайан Истик

Испания 
 Главный тренер —  Луис Милья Аспар

Сербия 
 Главный тренер —  Александар Станоевич

Словения 
 Главный тренер —  Милош Костич

Турция 
 Главный тренер —  Огюн Темизканоглу

Украина 
 Главный тренер —  Юрий Калитвинцев

Франция 
 Главный тренер —  Жан Галлис

Швейцария 
 Главный тренер —  Клод Риф

Ссылки 
 Официальная страница на сайте УЕФА
 Сборные на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2009 году